Dorothy Cannell (1943-), femme de lettres anglo-américaine, auteure de roman policier ;
 Stephen J. Cannell (1941-2010), scénariste, producteur de cinéma et de télévision, acteur, écrivain et réalisateur américain.
Patronyme anglais